Il titolo d'ingegno Delitto di stato può riferirsi a:

 Delitto di stato – miniserie TV del 1982 di Gianfranco De Bosio
 Delitto di stato (Fatherland) – film TV del 1994 di Christopher Menaul, tratto dal romanzo omonimo di Robert Harris